Maria del Lussemburgo (1304 – 1324) – figlia dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo e di Margherita di Brabante e seconda moglie di Carlo IV di Francia

 Maria di Lussemburgo-Saint-Pol (1462 – 1546) – figlia di Pietro II di Lussemburgo-Saint-Pol e di Margherita di Savoia (1439-1483);
 Maria del Lussemburgo (1562 – 1623) – duchessa di Penthièvre dal 1569 al 1623 e principessa di Martigues, figlia di Sebastiano di Lussemburgo-Penthièvre e di Maria di Beaucaire